Miejscowości w USA:
 Chance – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Somerset

Gminy w USA:
 Chance (ang. Chance Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins

Zobacz też:
 Chancé
 Chance – serial platformy internetowej HULU